Jordan EJ12 — гоночный автомобиль команды   Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

По сравнению с предшественницей, машина получила новую переработанную подвеску, измененный дизайн передней части и новые материалы, что позволило улучшить развесовку машины и понизить центр тяжести. Однако из-за недостаточного финансирования болид не позволил добиться больших успехов в гонках. Заработав 9 очков команда заняла 6 место  в Кубке конструкторов

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Jordan Формулы-1